Giovanni Battista Altieri, Sênior — Cardeal desde 1643
 Giovanni Battista Altieri, Júnior — Cardeal desde 1724

Desambiguação